Estado de Israel será una futura red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Estará ubicada sobre una de las principales avenidas de la ciudad, la Avenida Corrientes, en la intersección con la Avenida Estado de Israel en los  barrios porteños de Villa Crespo, Caballito y Almagro.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Almagro (Buenos Aires)
Caballito
Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Villa Crespo